Klang (Maleisië), een stad in de Maleisische deelstaat Selangor
Klang (district), een district in de Maleisische deelstaat Selangor
Klang (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Klang (groep), een Belgische popgroep uit de jaren tachtig